Diese Liste enthält alle national bedeutenden Kulturgüter (A-Objekte, geregelt in KGSV) im Kanton Basel-Stadt, die in der Ausgabe 2009 (Stand: 1. Januar 2018) des Schweizerischen Inventars der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung vermerkt sind. Sie ist nach politischen Gemeinden sortiert; enthalten sind 70 Einzelbauten, 32 Sammlungen und drei archäologische Fundstellen.

Abkürzungen 
 A: Archäologie
 Arch: Archiv
 B: Bibliothek
 E: Einzelobjekt
 M: Museum
 O: Mehrteiliges Objekt

Inventar nach Gemeinde

Basel 

|}

Riehen 

|}

Siehe auch 
 Liste der Kulturgüter im Kanton Basel-Stadt – Kulturgüter von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung.

Weblinks 

 Webpräsenz Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – Der Kulturgüterschutz in der Schweiz
 Webpräsenz Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler und regionaler Bedeutung – KGS-Inventar 2021: Kantonslisten A- und B-Objekte (Stand: 13. Oktober 2021)

Einzelnachweise 

Baselstadt
!